МБО — многозначная аббревиатура:

 МБО-1, МБО-1М, МБО-1К, МБО-2 — серия советских спортивных винтовок производства Ижевского машиностроительного завода
 МБО — Мусульманская Боснийская Организация, одна из политических партий Боснии

См. также 
  — многозначный термин
 MBO — аббревиатура латиницей; покупка доли компании собственным менеджментом.